Неві́ль-сюр-Маржива́ль, Невіль-сюр-Маржіваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 21 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Невіль-сюр-Марживаль на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Невіль-сюр-Марживаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена